Váradi Gábor (1959-) építész, grafikus
Váradi Gábor (1958−) festőművész
Váradi Gábor (1977–) labdarúgó (SBtc, VSE, SKS) 
Váradi Gábor (1961–) operatőr, filmproducer
Váradi Gábor (1974–) ökölvívóedző, önkormányzati képviselő
 
Hasonló nevű

Várady Gábor (1820–1906) katona, jogász, politikus